Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1968 de l’US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Virginia Wade bat Billie Jean King en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Ann Haydon-Jones et Maria Bueno.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1968
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en août 1968
Tennis en septembre 1968